O decaimento, em inglês Decay,  pode ser empregue :

Em Direito Administrativo
 Decaimento ou caducidade é o fenômeno jurídico que extingue um ato administrativo (autorização, licença) quando surge uma nova lei que proíba ou torne inadmissível uma atividade antes permitida.

Em física
 Emissão ou  Modo de decaimento
 Emissão alfa, Emissão beta, Emissão protônica

  Desintegração ou decaimento radioativo
 Decaimento exponencial
  Energia de decaimento ou de desintegração 
 Produto de decaimento
 Partícula beta ou decaimento beta

Em música
 Decaimento (som)

Na luta profissional 
 Decay (luta profissional)

Desambiguação